

Geografia 
 Lunde – area urbana della Svezia situata nel comune di Kramfors, contea di Västernorrland
 Ghiacciaio Lunde – ghiacciaio lungo circa 46 km situato sulla costa della Principessa Astrid, nella Terra della Regina Maud, in Antartide

Persone 
 Erling Lunde (1982) – calciatore norvegese
 Gulbrand Lunde (1901-1942) – politico norvegese
 Håvard Hegg Lunde (1978) – ex calciatore norvegese
 Håvard Steinar Lunde (1970) – ex calciatore norvegese 
 Herbert Lunde (1899-1966) – calciatore norvegese
 Katrine Lunde Haraldsen (1980) – ex pallamanista norvegese
 Kristine Lunde-Borgersen (1980) – ex pallamanista norvegese
 Lars Lunde (1964) – ex calciatore danese
 Len Lunde (1936-2010) – allenatore di hockey su ghiaccio e hockeista su ghiaccio canadese
 Maja Lunde (1975) – sceneggiatrice norvegese
 Sverre Lunde Pedersen (1992) – pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Thor Lunde (1924-2002) – calciatore norvegese